Betsy est dans les pays anglophones le diminutif du prénom Elizabeth. Il peut également désigner :

Prénoms 
 Betsy, prénom féminin courant dans les pays anglophones, notamment aux États-Unis.

Cinéma 
 Betsy, film américain, réalisé par Frank Borzage, sorti en 1936 ;
 Betsy, film américain de 1978.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom américain